Dalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dalang, administrativ by, Provinsi Bali,

Kina 

 Dalang (socken i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar